Панамериканский чемпионат по хоккею на траве среди мужчин 2013 — 4-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 10 по 17 августа 2013 года в канадском городе Брамптон. В турнире приняли участие 8 сборных. Победителем чемпионата во второй раз стала сборная Аргентины. Также победитель чемпионата становился обладателем путёвки на чемпионат мира 2014 года, но поскольку сборная Аргентины уже ранее завоевала это право в полуфинале Мировой лиги, то по правилам международной федерации Аргентина стала участником первенства мира в качестве победителя Панамериканского чемпионата, а освободившаяся путёвка перешло к сборной Южной Кореи.

Соревнование 
Две сборные не смогли прибыть вовремя на Панамериканский чемпионат. Сборная Уругвая не смогла вовремя вылететь из Монтевидео, поскольку в это время в столице Уругвая был шторм, а в их самолёт перед взлётом ударила молния. Сборная Тринидад и Тобаго не смогла прибыть вовремя из-за проблем с визами. В итоге руководство чемпионата вынуждено было перенести матчи первого тура с участием этих команд на 12 августа.

Группа A

Группа B

За 5-8-е места

Полуфинал

За 7-е место

За 5-е место

Плей-офф

Полуфинал

За 3-е место

Финал

Награды 
 Лучший игрок чемпионата (MVP):  Кван Браун
 Лучший бомбардир:  Факундо Калльони — 10 голов
 Лучший вратарь:  Убертус Райнбах

Лучшие бомбардиры 
10 голов
  Факундо Калльони

9 голов
  Лукас Мартин Вила

8 голов
  Гонсало Пейльят
  Гильермо Шиккенданц

7 голов
  Франсиско Агилар
  Пэт Харрис

6 голов
  Гуидо Баррейрос
  Мартин Родригес

 5 голов
  Криситан Линни

4 гола
  Агустин Маццилли
  Матиас Паредес
  Уэйн Леджетрон
  Алексис Берчей
  Висенте Мартин

3 гола
  Педро Ибарра
  Тома Крассиг
  Хайме Сари

2 гола
  Хуан Агульейро
  Хуан Мартин Лопес
  Лукас Рей
  Леандро Толини
  Матеус Боржес
  Эрнст Рост Оннес
  Мэттью Гест
  Мэттью Сарменто
  Гильермо Педраса
  Кевин Барбер
  Дуэйн Кван Чан
  Аким Туссен
  Максимилиано Тиксе
  Свен Рихтер

1 гол
  Матиас Рей
  Стефан Верле-Смит
  Лукас Пайшан
  Бруно Паэс
  Дэвид Джеймсон
  Сухи Панесар
  Киган Перейра
  Лейн Смит
  Скотт Таппер
  Оскар Бобадилья Росалес
  Алекс Вальдес
  Архенис Васкес Гарсия
  Аки Каэппелер
  Пармит Сингх
  Квон Браун
  Диллет Джилкс
  Миккель Пьерр
  Аким Туссен
  Кил Мюррей
  Хуан Канесса
  Ян Берчей
  Раймундо Валенсуэла
  Николас Ренц
  Фернандо Фернандес
  Хосе Цирпель
  Фелипе Эггерс

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница о чемпионате на сайте www.todor66.com 

Панамериканские чемпионаты по хоккею на траве
Август 2013 года
Спорт в Канаде в 2013 году
Спортивные соревнования в Онтарио
Международные соревнования по хоккею на траве в Канаде
Панамериканские чемпионаты в Канаде
Панамериканские чемпионаты в 2013 году